Куп Ирске у фудбалу или ФАИ куп ( познат као и ФАИ Форд куп по спонзору, је куп такмичење клубова из Ирске, укључујући и Дери сити који је територијално из Северне Ирске, али учествује у свим такмичењима у Републици Ирској. Такмичење организије Фудбалски савез Ирске, а прво је одржано 1992. године. До 1936. оджавало се под именом -{Free State Cup}-. Апсолутни рекордер по броју освојених трофеја је даблински Шемрок роверс, који га је освојио 24 пута.

Историја 

Све финалне утакмице су игране у Даблину, али на разним игралиштима. Од почетка такмичења па до 1990. финална утакмица овог најстаријег ирског купа играла су се на стадиону -{Dalymount Park}-. Међутим 1990. због недостатка опреме на Dalymountu финала су пресељена на -{Landsdowne Road}- да би се после 1997. вратла на на стари терен. Од 1999. до 2002. године финала су одиграна на Толка парку, па опет следећа три на -{Landsdowne Road}-у када су се опет 2007 и 2008 преселила на РДС Арену. Финале 2009. играно је на стадиону -{Tallaght}-, док ће се финала од 2010. па надаље играти на -{Aviva Stadionu}-.

Шелбурн, Бохимијан и Дери сити су једини клубови који су освојалали и ФАИ куп и северноирски „Ирски куп“. Шелбурн и Бохимијан су Ирски куп освојили пре распада, док је Дери сити остао у склопу северноирских клубова све до 1973.

Етлон таун 1924, Дандалк 1958. и Шемрок роверс 1968. су освојили куп без примљеног поготка.

Од 2003. ирски фудбал је прешао са традиционалног европског модела играња август—мај скандинавски модел играња (једна година, једна сезона). То је утицало да се ФАИ куп одржи два пута у току 2002. године. У пролеће је победио Дандалк, а Дери сити у новембру.

Финалне утакмице Купа Ирске у фудбалу

Успеси по клубовима

Белешке 
 Укључује Корк јунајтед
 Укључује Waterford
 Укључује Limerick United
 Укључује Droghedu
 од 1985. када се Дери сити придружио лиги

И
Фудбал у Ирској